Az 1992-es labdarúgó-Európa-bajnokság 1. csoportjának mérkőzéseit június 10. és június 17. között játszották. A csoportban a házigazda Svédország, Dánia, Franciaország és Anglia szerepelt.

A csoportból Svédország és Dánia jutott tovább. A mérkőzéseken 9 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Svédország – Franciaország

Dánia – Anglia

Franciaország – Anglia

Svédország – Dánia

Svédország – Anglia

Franciaország – Dánia

Források 
 
 
 

C1